Julius Epstein (1832-1926), pianiste austro-hongrois.
 Julius J. Epstein (1909-2000), scénariste américain.